ESAV steht für:
 École Supérieure d’Audiovisuel, eine französische Hochschule

ES-AV steht für:
 , ISO-3166-2-Code der spanischen Provinz

ESAV